

Strade 
 Autostrada A27 – in Belgio
 Autostrada A27 – in Francia
 Autostrada A27 – in Germania
 Autostrada A27 – in Italia

Codici 
 A27 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Langelsheim
 A27 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese corrispondenti alla cosiddetta siciliana in contromossa

Altro 
 A27 – tomba dell'Antico Egitto parte delle Tombe dei Nobili